

События 
 Взятие персами Дары.
 Китайские войска посланы в Линьи. Взятие столицы.
 Принц-регент Умаядо (Сётоку-тайси) объявляет «закон из 17 статей» — декларацию царей Ямато.

Родились 
 Гун-ди (династия Суй), 3-й и последний император династии Суй.
 Дагоберт I, король франков (примерная дата).
 Кубрат, правитель булгарского племени уногундуров.
 Рукайя бинт Мухаммад, одна из дочерей пророка Мухаммада и Хадиджи.
 Сисенанд, король вестготов.
 Шэнь-Сю, патриарх дзэн в Китае.

Скончались 
 Александр Траллийский, греческий врач VI века.
 Дамиан (патриарх Александрийский).
 Ингенвин из Сабионы, святой епископ Сабионы.
 Константина (императрица).
 Протадий (майордом).

См. также